Суперкубок Албанії з футболу 2013 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2013 року між чемпіоном Албанії Скендербеу та переможцем кубку Лачі. Матч завершився перемогою Скендербеу у серії після матчевих пенальті.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2013
Албанія